Никола́й Миха́йлович Харла́мов:
 Харламов, Николай Михайлович (1905—1983) — советский военно-морской деятель и дипломат, адмирал.
 Харламов, Николай Михайлович (1892—1938) — бригадный инженер, начальник ЦАГИ в 1932—1937 годах.